Agujetas ist der Familienname folgender Personen:

 José Menese El Agujetas, Flamenco-Musiker
 Manuel Agujetas (1939–2015), spanischer Flamenco-Sänger